Die Western & Southern Financial Group Masters 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. August 2001 in Mason (Ohio), bei Cincinnati, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz auf ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das siebte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Herreneinzel war der Schwede Thomas Enqvist, der dieses Jahr zum Auftakt ausschied. Neuer Turniersieger wurde der topgesetzte Brasilianer Gustavo Kuerten, der sich im Finale gegen Patrick Rafter durchsetzte. Dies war Kuertens sechster Titel der Saison und sein insgesamt 15. in seiner Karriere.
Im Doppel traten die australischen Vorjahressieger Mark Woodforde und Todd Woodbridge nicht erneut an, da Woodforde seine Karriere beendet hatte. Woodbridge spielte an der Seite von Jonas Björkman und schied im Halbfinale aus. Neue Turniersieger wurden die Inder Mahesh Bhupathi und Leander Paes. Sie gewannen damit ihren 20. gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Mason (Ohio)